Příjmení Schäuble či Schaeuble má více nositelů:

 Carl J. Schäuble (1933–2010), německý textař populárních písní
 Juliane Schäuble (* 1976), německá novinářka, dcera Wolfganga Schäubleho
 Niko Schäuble (* 1962), jazzový hudebník a hudební skladatel
 Wolfgang Schäuble (* 1942), německý politik (CDU), předseda Bundestagu

 podobné příjmení
 Scheuble